Урош Вукановић може бити:

 Урош I Вукановић, српски велики жупан од 1112. до 1145. године
 Урош II Вукановић, српски велики жупан од 1145. до 1162. године

Види још 
 Урош I (вишезначна одредница)
 Урош II (вишезначна одредница)
 Стефан Урош (вишезначна одредница)
 Урош Немањић (вишезначна одредница)